Adolf Dedekind (1829–1909), advocat alemany
 Alexander Dedekind (1856–1940), egiptòleg austríac
 Constantin Christian Dedekind (1628, Reisendorf  1715, Dresden), músic, poeta i compositor alemany
 Euricius Dedekind (1554–1619), un músic alemany
 Friedrich Dedekind (um 1525–1598), escriptor alemany
 Henning Dedekind (1562–1626), compositor alemany
 Johann Ludwig Julius Dedekind (1728–1787), advocat alemany
 Julie Dedekind (1825–1914), escriptor i educador alemany
 Julius Dedekind (1795-1872), jurista i professors universitaris alemany
 (Julius Wilhelm) Richard Dedekind (1831, Braunschweig  1916, Braunschweig), matemàtic alemany

 un tall de Dedekind, en matemàtiques
 la funció eta de Dedekind (funció η de Dedekind), nomenada així en honor del matemàtic alemany Richard Dedekind
 la funció zeta de Dedekind, en matemàtica, una sèrie de Dirichlet definida per a tot cos K de nombres algebraics